est la formule brute de plusieurs isomères.

 Anthocyanidine
 aurantinidine, numéro CAS 
 columnidine, numéro CAS 
 cyanidine, numéro CAS 
 robinétinidine, numéro CAS 
 tricétinidine, numéro CAS